T1 steht für:

Elektronische Datenverarbeitung
 T1-Kodierung, eine Zeichensatzkodierung für LaTeX, siehe Cork-Kodierung
 T1-Protokoll, ein Kommunikationsprotokoll für Smartcards, siehe Chipkarte
 T1, die Datenrate einer Standleitung
 T1 (Tastaturbelegung), eine deutsche Standard-Tastaturbelegung gemäß DIN 2137:2012-06
 Trunk 1, ein Standard für Datenleitungen in der Telekommunikation
 UltraSPARC T1, ein Standard für Mikroprozessor-Architekturen, siehe SPARC-Architektur
 Typ 1 der PostScript-Fontformate

Fahrzeuge
 T-1 (Automobilprototyp), ein türkischer Elektroauto-Prototyp
 Caparo T1, ein Supersportwagen
 VW Typ 2 T1, ein Transporter, siehe VW T1
 PRR-Klasse T1, eine Dampflokomotiv-Baureihe 
 Tatra T1, ein Straßenbahntyp des Herstellers Tatra
 T1-62, ein ehemaliger rumänischer Straßenbahntyp

sonstiges
 T1-Versandschein, ein Begleitpapier für den Zoll, siehe Versandanmeldung#T1
 Tauglichkeitsstufe 1 nach Wehrpflichtgesetz, siehe Tauglichkeitsgrad  
 Technisches Feuerwerk Klasse 1, siehe Technisches Feuerwerk
 Wild Heerbrugg T1, ein Theodolit, siehe Wild Heerbrugg
 Schwierigkeitsgrad in der SAC-Wanderskala #T1
 stratigraphisches Kürzel für den Kupferschiefer
 eine südkoreanische E-Sport-Organisation, siehe T1 (E-Sport)

T 1 steht für:
 Mercedes-Benz T 1, ein Transporter von Mercedes-Benz
 Elsaß-Lothringische T 1, eine Dampflokomotiv-Baureihe 
 GHE T 1, ein Schmalspurtriebwagen
 MEG T 1, ein mit dem GHE T 1 weitgehend baugeicher Triebwagen, siehe MEG T 1 bis T 8
 Oldenburgische T 1, eine Dampflokomotiv-Baureihe 
 Pfälzische T 1, eine Dampflokomotiv-Baureihe  
 Preußische T 1, eine Dampflokomotiv-Baureihe 
 T 1 (1938), ein Torpedoboot vom Typ 1935 der Kriegsmarine

T-1 steht für:
 Raytheon T-1 Jayhawk, ein aktuelles Trainingsflugzeug der US Air Force
 Lockheed T-1 Seastar, ein früheres Trainingsflugzeug der US Navy für Landungen auf Flugzeugträger
 Trunk 1, erster Multiplexlevel des US-amerikanischen Telefonsystems
 Fuji T-1, Japans erstes strahlgetriebene Schulflugzeug

T1 steht für:
 T1-Raum, ein Begriff aus der Topologie, siehe T1-Raum
 die longitudinale Relaxationszeit der Spins (als Begriff aus der Kernspin- und Magnetresonanztomographie), siehe Relaxation (NMR)
Siehe auch:
 T-One
 Eckernförder Kreisbahnen T1 und T2

Abkürzung